Adlington – parrocchia civile del Cheshire, Regno Unito
 Adlington – parrocchia civile del Lancashire, Regno Unito